Orchid (англ. Орхидея)

 Orchid (альбом) — альбом шведской прогрессив-дэт-метал-группы Opeth
 Orchid (релиз) — релиз английской электронной группы в стиле эмбиент Ishq
 Orchid (группа) — группа жанра скримо
 Orchid (песня) — композиция группы Black Sabbath с альбома «Master of Reality»
 Orchid Tiny Turbo — серия материнских плат

См. также 
 Орхидея (значения)